Der Begriff Z4 oder Z 4 bezeichnet:

 ein Modell des Automobilherstellers BMW, siehe BMW Z4
 einen frei programmierbaren Computer Konrad Zuses, siehe Zuse Z4
 ein Smartphone-Modell von Sony, siehe Sony Xperia#Xperia Z4 Tablet
 ein Schiff der Kriegsmarine, siehe Z 4 Richard Beitzen
 ein Schiff der Bundesmarine, den Zerstörer Z 4, die vorherige USS Claxton (DD-571)
 eine Meldung über Zahlungen im Außenwirtschaftsverkehr, siehe Auslandsüberweisung#AWV-Meldepflicht
 ein Fahrrad-Model des Konzerns Zbrojovka Brno
 ein Flugfeldlöschfahrzeug des Herstellers Ziegler, siehe Ziegler Z#Ziegler Z4

Z4